Plaatsen in Bulgarije
Kliment (Plovdiv), een dorp in de gemeente Karlovo, oblast Plovdiv
Kliment (Sjoemen), een dorp in de gemeente Kaolinovo, oblast Sjoemen